Verstening (bouwkunde), bij bouwwerken het vervangen van brandbare materialen door niet-brandbare alternatieven
 Verstening (geologie), geologisch proces waarbij organisch materiaal wordt omgezet in steen of een andere substantie
 Verstening (geneeskunde)
 Verstening (ruimtelijke ordening), het bebouwd raken van natuur en landschap

Zie ook
 Versteend hout, fossiel versteend hout